Серизі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Серизі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена